Enforcers (in italiano: Duri) – gruppo di supercriminali dei fumetti Marvel Comics
The Enforcers – tag team della World Championship Wrestling costituito da Arn Anderson & Larry Zbyszko
Enforcers – squadra di hockey su ghiaccio